Трифанов — русская фамилия. Известные носители:

 Трифанов, Анатолий Юрьевич (род. 1950) — хозяйственный деятель, заслуженный металлург РФ (1996).
 Трифанов, Илья Владимирович (род. 1986) — российский ведущий спортивных программ, спортивный корреспондент.
 Трифанов, Пётр Павлович (1860-?) — русский архитектор.